La Chapelle-Neuve (Côtes-d’Armor) –
 La Chapelle-Neuve (Morbihan) –

Zobacz też